Розе боја

Насеља у Италији:
Розе (Козенца), насеље у округу Козенца
Розе (Ријети), насеље у округу Ријети